Трубна вулиця — назва вулиць в різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Росія 
 Трубна вулиця — вулиця в Курську.
 Трубна вулиця — вулиця в Липецьку.
 Трубна вулиця — вулиця в Москві.
 Трубна вулиця — вулиця в Самарі.

Україна 
 Трубна вулиця — вулиця в Донецьку.
 Трубна вулиця — вулиця в Харкові.